«Дело поручается детективу Тедди» () — название двух советских рисованных мультфильмов Владимира Дахно. 

1976 — «Дело поручается детективу Тедди. Дело № 001. Бурый и Белый», 10 мин. 9 сек.
1986 — «Дело поручается детективу Тедди. Дело № 002. Космическая загадка», 9 мин. 58 сек.

Мультсериалы СССР